Bigler est un patronyme porté notamment par :

 Frédéric Bigler (né en 1970), joueur de volley-ball français ;
 Heinz Bigler (1925-2002), joueur de football Suisse ;
 Henry W. Bigler (1815-1900), témoin de la découverte de l'or à l'origine de la ruée vers l'or en Californie ;
 John Bigler (1805-1871), homme politique américain.